Manali kan syfta på följande platser:

Indien 

 Manāli (ort i Indien), Himachal Pradesh, Kulu, 
 Manali (ort i Indien), Tamil Nadu, Thiruvallur, 

Robotskapade Indienförgreningar